Serie A hace referencia a varios artículos sobre ligas deportivas:

Ligas deportivas  
 Serie A (Italia), liga de fútbol masculina de Italia.
 Serie A (fútbol femenino), liga de fútbol femenina de Italia.
 Campeonato Brasileño de Serie A, liga de fútbol masculina de Brasil.
 Serie A de Ecuador, liga de fútbol masculina de Ecuador.
 Lega Basket Serie A, liga de baloncesto masculina de Italia.
 Serie A1 masculina de Voleibol de Italia, liga de voleibol masculina de Italia.